Carteret (Nova Jérsei)
Cape Carteret
Condado de Carteret
Barneville-Carteret
Ilhas Carteret

Desambiguações de topônimos